Colle Giacone ima više značenja:
 Colle Giacone, Perugia
 Colle Giacone, Terni